

História 
Otão — imperador romano
Otão da Baviera
Otão I de Nassau;
Otão I do Sacro Império Romano-Germânico
Otão II do Sacro Império Romano-Germânico
Otão III do Sacro Império Romano-Germânico
Otão IV do Sacro Império Romano-Germânico
Otão de Metz — arquitecto medieval
Otão da Grécia
Otão de Habsburgo — chefe da casa de Habsburgo
 Otão, mártir — um dos frades franciscanos Mártires de Marrocos